Cotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea
 Cotești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș